Баранець (Huperzia) — рід плауноподібних рослин родини баранцеві (Huperziaceae).

Поширення 
Рослина поширена в основному в лісових зонах Північної півкулі.

Класифікація 
Рід містить 250–400 видів.

Перелік деяких видів:

Примітки

Джерела 
БАРАНЕЦЬ   Фармацевтична енциклопедія
 Species information for Huperzia
 Picture gallery
 Flora of North America: Huperzia 
 Flora of North America: Phlegmariurus 

Баранцеві (плауни)
Роди рослин